

Aziende 
 Plymouth – casa automobilistica statunitense

Geografia 
 Regno Unito
 Plymouth – città del Devon
 Plymouth – capitale di Montserrat

 Stati Uniti d'America
 Plymouth – città della contea di Amador, California
 Plymouth – capoluogo della contea di Washington, Carolina del Nord
 Plymouth – città della contea di Litchfield, Connecticut
 Plymouth – villaggio della contea di Hancock, Illinois
 Plymouth – capoluogo della contea di Marshall, Indiana
 Plymouth – città della contea di Cerro Gordo, Iowa
 Plymouth – città della contea di Penobscot, Maine
 Plymouth – co-capoluogo della contea di Plymouth, Massachusetts
 Plymouth – città della contea di Wayne, Michigan
 Plymouth – città della contea di Hennepin, Minnesota
 Plymouth – villaggio della contea di Jefferson, Nebraska
 Plymouth – città della contea di Grafton, New Hampshire
 Plymouth – città della contea di Chenango, New York
 Plymouth – villaggio situato tra la contea di Huron e la contea di Richland, Ohio
 Plymouth – comune della contea di Luzerne, Pennsylvania
 Plymouth – città della contea di Box Elder, Utah
 Plymouth – città della contea di Windsor, Vermont
 Plymouth – città della contea di Juneau, Wisconsin
 Plymouth – città della contea di Rock, Wisconsin
 Plymouth – town della contea di Sheboygan, Wisconsin
 Plymouth – città della contea di Sheboygan, Wisconsin, che si trova all'interno della town di Plymouth

 Trinidad e Tobago
 Plymouth – città

Altro 
 Colonia di Plymouth – colonia inglese (1620-1691)
 Plymouth – sistema di splash screen per il kernel Linux